FNSP est un sigle, qui peut signifier :
 Fédération nationale des syndicats paysans
 Fondation nationale des sciences politiques, à Paris (Sciences Po)
 Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF)

Homonymie